Laszki bezeichnet Dörfer im heutigen und ehemaligen Polen:
 Laszki (Powiat Jarosławski), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Laszki
 Laszki (Zabłudów), ein Dorf in der Woiwodschaft Podlachien; siehe Gmina Zabłudów
 Laszki, bis 1946 der offizielle Name des Dorfs Hlynez im Rajon Jaworiw der Ukraine